Magno Aparecido de Andrade, ismertebb nevén Magal (Lavras, 1987. június 28. –), brazil labdarúgóhátvéd.

További információk 
Magal adatlapja a footballzz.com oldalon 

1987-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A CR Flamengo labdarúgói
Az EC Bahia labdarúgói
Az AD Portuguesa labdarúgói
Az AA Ponte Preta labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek